Гурьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Гурьевское сельское поселение — входит в Прилузский район, Коми
 Гурьевское сельское поселение — входит в Венёвский район, Тульская область